Бри́кин (, , ) — город на востоке Шотландии. Расположен в округе Ангус, в 14,5 км к западу от Монтроза.

Главными достопримечательностями Брикина являются средневековая круглая башня, подобная тем, которые во множестве разбросаны на территории Ирландии, и кафедральный собор XIII века. Также в городе находится исследовательский центр и музей «Пиктавия», посвящённый истории пиктов.

Этимология названия 
Название города явно содержит в себе кельтские корни, однако его значение, относительно которого существует несколько предположений, точное не определено. Оно может быть связано с именами — вождя друидов Броихана (Broichan) либо полулегендарного валлийского короля Брихана (Brychan). Другая версия связывает название с географическим положением Брикина. Город мог быть назван в честь судного места друидов Брехона (Brehon), либо на основе гэльского слова Bri-achan, что значит Местность крутых холмов и склонов, или Bruach abhainne, то есть Берег реки.

История города 
Брикин — город с более чем тысячелетней историей (первые упоминания о Брикине именно как о городе относятся к 970 году, а ранее на его месте находилось поселение пиктов), переживший за время своего существования и взлеты, и падения.

В 1350 году в городе случилась эпидемия чумы. Затем горожане понесли наказание от властей за то, что самовольно установили на рыночной площади крест Меркат-кросс — символ привилегированного статуса Королевского города, которым Брехин не являлся. За этот проступок у города было отобрано право держать рынок. Около 1400 года Брикину вернули право вести торговлю, и на протяжении следующего столетия город процветал. В 1648 году случилась вторая эпидемия чумы, во время которой погибло две трети населения города.

В XIX веке, благодаря основанию текстильного производства, начался быстрый экономический рост Брикина. К 1870 году четыре ткацкие фабрики обеспечивали работой 1400 человек, а в 1895 году через восточную часть города была проложена ветка Каледонской железной дороги. Примерно в это же время в городе открылось несколько пивоварен и винокуренных заводов, один из которых функционирует и по сей день.

Достопримечательности 
В старой части города находится много исторических зданий, относящихся к разным эпохам.

Круглая башня 
Башня Брикина была воздвигнута около 990 года и имеет явное сходство с круглыми башнями Ирландии. Её высота равна 26 м, диаметр основания — 4,5 м. Первоначально башня была увенчана круглой конической крышей, но в более позднее время её заменили на восьмигранную крышу со шпилем. Внутри башня разделена на шесть ярусов. Вход расположен в западной части стены и устроен характерно для построек такого типа — дверь поднята на некоторое расстояние над уровнем земли. Под самой крышей в стене вырублены окна, обращенные на четыре стороны света.

Башня Брикина — уникальный памятник архитектуры раннего Средневековья. В Шотландии сохранилось всего два подобных сооружения (вторая круглая башня Шотландии находится в деревне Абернети, область Перт-энд-Кинросс).

Назначение круглых башен точно не установлено. Существует версия, что башни строились в оборонительных целях — во время набегов викингов внутри могли укрываться местные жители. В пользу этого предположения говорит поднятый порой на несколько метров от основания вход. По другой версии (поскольку часто рядом стояла церковь или монастырь) у таких башен было религиозное предназначение — они выполняли функцию своего рода колоколен, откуда церковнослужители созывали народ на молитву. Вероятно, в зависимости от ситуации, башни могли чередовать оба назначения.

Наконец, определенную популярность в среде исследователей получило и третье предположение о назначении этих строений. Не исключено, что в подражание Симеону Столпнику в башнях запирались аскеты-отшельники для покаяния и молитвы.

Кафедральный собор 
В Брикине находится средневековый кафедральный собор, построенный на месте кельтского храма, ранее составлявшего единый комплекс с Брикинской башней. Первые записи о существовании храма относятся к концу X века, когда король Шотландии Кеннет II (правил в 971—995 гг.) даровал церковникам земли в этих краях и велел заложить в Брикине монастырь. Основанная церковь стала центральным оплотом монашеского ордена кальдов, влияние которого вскоре распространилось в Кинкардиншире и Ангусе.

В середине XII века король Давид I (правил в 1124—1153 гг.) направил в город католического епископа Самсона и наделил Брикин статусом столицы епархии Ангуса. Затем, в 1225 году, на месте кельтского храма был воздвигнут готический кафедральный собор, который в течение последующих полутора столетий несколько раз достраивался и в таком виде сохранился до наших дней. После Реформации собор был заброшен и постепенно обветшал, однако гораздо бо́льший ущерб ему нанесли реставрационные работы 1806 году, во время которых был поврежден алтарь и разрушены боковые часовни. Кроме того, было накрыто потолком помещение нефа, а боковые галереи перестроили таким образом, чтобы они вмещали больше верующих.

Реставрационные работы были проведены вторично в 1900—1902 годах, и на этот раз зданию почти полностью вернули первоначальный облик. Кроме того, собор был украшен великолепными цветными витражами работы многих известных художников начала XX века, в том числе из мастерской английского художника Уильяма Морриса.

Замок 
В окрестностях города расположен построенный в XVII веке замок Брикин, которым владеет Джеймс Хьюберт Рамсей, 17-й граф Далхауси, вождь кланов Рамсей из Далхауси и Мол. Замок окружен садами, раскинувшимися на территории общей площадью около 223 км².

Институт механики 
В 1838—1839 годах в городе был основан Институт механики (), построенный в тюдоровском стиле по проекту местного архитектора Джона Хендерсона. Институт был предназначен для обучения и повышения квалификации рабочих и состоял из трех факультетов и библиотеки.

Богадельня 
Неподалёку от кафедрального собора находятся развалины старинной богадельни, основанной в 1267 году.

Известные уроженцы 
 Роберт Уотсон-Уатт (1892—1973) — известный шотландский ученый, изобретатель радара. Потомок знаменитого изобретателя-механика Джеймса Ватта.

Ссылки 
 Статья о городе на Undiscoveredscotland.co.uk (англ., 18 мая 2006)
 Сайт исследовательского центра «Пиктавия» (англ., 18 мая 2006)
 Местная газета — Brechin Advertiser  (англ., 18 мая 2006)
 Кафедральный собор Брехина (англ., 18 мая 2006)
 Brechin Castle Centre (англ., 18 мая 2006)
 Brechin City Football Club (англ., 18 мая 2006)

Примечания

Литература 
 

Города Шотландии
Ангус